Asterisk PBX – implementazione software di un sistema PBX
 Asterisk – singolo degli Orange Range del 2005
 Asterisk – manga di Michiyo Akaishi
 Asterisk – gruppo musicale
 Asterisk – azienda giapponese
 Asterisk Animation – ex studio di animazione statunitense